Agitation peut désigner :
 agitation, un symptôme en médecine ;
 agitation, une opération dans le domaine du génie des procédés ;
 Agitation (1899), le tableau le plus connu de la peintre suédoise Hildur Hult

Voir aussi 
 Agitation civile, une situation violente et localisée dans la société, non traduite par des revendications qui s'expriment dans un mouvement social ou une manifestation par ailleurs
 Agitprop (agitation-propagande), un procédé de communication politique
 «  », une célèbre expression de James Bond à propos de son martini